São João da Pesqueira pode referir-se a:
 São João da Pesqueira, vila e município de Portugal, no distrito de Viseu.
 São João da Pesqueira (freguesia), freguesia extinta do município com o mesmo nome.
 São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, freguesia do município de São João da Pesqueira.
 Conde de São João da Pesqueira, título nobiliárquico português, ligado à Casa dos Távoras.

Desambiguação